Das SEC Men’s Tennis Tournament 2010 war ein Herren-Mannschaftswettbewerb im Bereich des College Tennis. Austragungsort war Lexington, Kentucky. Als Siegerin ging die University of Tennessee aus Knoxville hervor.

Turnierplan

Finale

Weblinks 
 Turnierplan (pdf, englisch)

Einzelnachweise 

2010
College-Tennis-Saison 2009/10
Tennisturnier 2010
Tennisturnier in Lexington (Kentucky)